W roku 2011 odbyła się 69. edycja Vodafonedeildin – pierwszej ligi piłki nożnej Wysp Owczych. Brało w niej udział 10 klubów z całego archipelagu. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna B36 Tórshavn.

Przebieg 
Meczem otwierającym rozgrywki Vodafonedeildin w roku 2011 było spotkanie EB/Streymur-Víkingur Gøta, które odbyło się 9 kwietnia. Zakończyło się ono zwycięstwem gospodarzy 2:1.

Zespoły 
W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. W miejsce dwóch, które odpadły w sezonie poprzednim - FC Suðuroy i AB Argir, pojawiły się: 07 Vestur oraz KÍ Klaksvík, jako dwa najlepsze kluby 1.deild w sezonie 2010.

Tabela końcowa

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

Na Wyspach Owczych każda drużyna gra ze sobą po trzy razy w sezonie. Dwa pierwsze mecze odbywają się raz na stadionie własnym, raz na stadionie rywala. Trzecie spotkanie jest dodatkowe - każda drużyna rozgrywa od czterech do pięciu takich meczów na własnym stadionie, a pozostałe na wyjazdach.

Zwykłe mecze:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe mecze:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lider kolejka po kolejce

Sędziowie 
Następujący arbitrzy sędziowali poszczególne mecze Vodafonedeildin 2011:

Statystyki

Bramki, kartki

Strzelcy 

Stan na 22 października 2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Farerskiego Związku Piłkarskiego 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wyspach Owczych
2011 na Wyspach Owczych
2011 w piłce nożnej